NGC 5877 — тройная звезда в созвездии Весы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5877
Весы (созвездие)
Тройные звёзды